Eine Mariä-Heimsuchung-Kirche oder -kapelle ist eine Kirche, Klosterkirche bzw. Kapelle, die der Geschichte aus dem Marienleben von der Begegnung mit Elisabet geweiht bzw. gewidmet ist. Das Patrozinium ist das Fest Mariä Heimsuchung (Visitatio Mariæ) am 31. Mai (katholisch) bzw. 2. Juli (evangelisch und orthodox, katholisch bis 1965).

Zahlreiche dieser Kirchen sind auch Liebfrauenkirchen, Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.

In anderen Sprachen: 
; 
;

Liste

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Mariä-Heimsuchung-Kirche, Blaubeuren
 Mariä Heimsuchung (Flochberg), Bopfingen-Flochberg
 Stadtpfarrkirche Mariä Heimsuchung (Meersburg)
 St. Mariä Heimsuchung in Suggental

Bayern 
 Mariä Heimsuchung (Lindenau), Gemeinde Achslach, Landkreis Regen
 Mariä Heimsuchung (Frechholzhausen), Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg
 Mariä Heimsuchung (Haupeltshofen), Gemeinde Aletshausen, Landkreis Günzburg
 Mariä Heimsuchung (Altdorf), Landkreis Landshut
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Unterholzhausen), Stadt Altötting
 Mariä Heimsuchung (Depsried), Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu
 Mariä Heimsuchung (Amberg), Landkreis Unterallgäu
 Mariä Heimsuchung und St. Nikolaus (Büchold), Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart
 Mariä Heimsuchung (Aschaffenburg)
 Dom Mariä Heimsuchung (Augsburg)
 Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung (Langwinkl), Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Rechberg), Markt Beratzhausen
 Mariä Heimsuchung (Eckartshausen)
 Mariä Heimsuchung (Erasbach), Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Mariä Heimsuchung (Berg im Gau), Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Mariä Heimsuchung (Reisgang),Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau,
 Mariä Heimsuchung (Bockhorn), Landkreis Erding
 Mariä Heimsuchung (Rettenbach), Stadt Deggendorf
 Mariä Heimsuchung (Bierdorf), Gemeinde Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech
 Maria Heimsuchung (Mühlbach), Stadt Dietfurt an der Altmühl, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Mariä Heimsuchung (Neuses am Raueneck), Gemeinde Ebern, Landkreis Haßberge
 Mariä Heimsuchung (Drosendorf am Eggerbach), Markt Eggolsheim, Landkreis Forchheim
 Mariä Heimsuchung (Weihermühle), Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Wallfahrtskirche Maria Limbach, Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge
 Mariä Heimsuchung (Ergolding), Landkreis Landshut
 Mariä Heimsuchung (Kläham), Marktgemeinde Ergoldsbach, Landkreis Landshut
 Taxakapelle Mariä Heimsuchung in Au bei Bad Aibling, Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Angerbach), Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn
 Mariä Heimsuchung (Geisenbrunn), Gemeinde Gilching, Landkreis Starnberg
 Mariä Heimsuchung (Zugspitze), Gemeinde Grainau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, höchstes Gotteshaus Deutschlands
 Kapelle Griesen, Markt Garmisch-Partenkirchen
 Mariä Heimsuchung (Großlellenfeld)
 Mariä Heimsuchung (Rauenzell), Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Stettkirchen), Markt Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Mariä Heimsuchung (Hohenschambach)
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Heiligenbrunn), Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut
 Mariä Heimsuchung (Hirschfeld)
 Mariä Heimsuchung (Kempten)
 Katholische Kirche Maria Heimsuchung Kipfenberg-Irlahüll, Landkreis Eichstätt
 Maria Steinfels (Landau), Landkreis Dingolfing-Landau
 Mariä Heimsuchung (Frauenberg), Stadt Landshut
 Mariä Heimsuchung (Lechbruck am See), Landkreis Ostallgäu
 Basilika Marienweiher, Markt Marktleugast, Landkreis Kulmbach
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Ettenberg), Markt Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land
 Mariä Heimsuchung (Anzenberg), Markt Massing, Landkreis Rottal-Inn
 Mariä Heimsuchung (Hohenzell), Gemeinde Moorenweis, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Maria Heimsuchung (München)
 Mariä Heimsuchung (Kirchwald), Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim
 Mariä-Heimsuchung-Kirche (Herrnried), Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt
 Mariä Heimsuchung (Willprechtszell), Gemeinde Petersdorf, Landkreis Aichach-Friedberg
 Maria Heimsuchung (Pfronten), Landkreis Ostallgäu
 Mariä Heimsuchung (Pirk), Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Kapelle Vöslesrieth, Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Mariä Heimsuchung (Echsheim), Markt Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg
 Hubkapelle, Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau
 Mariä Heimsuchung (Stirn), Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Mariä Heimsuchung (Rechtenbach)
 Mariä Heimsuchung (Ried), Landkreis Aichach-Friedberg
 Mariä Heimsuchung (Saal an der Saale), Landkreis Rhön-Grabfeld
 Mariä Heimsuchung (Euernbach), Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Mariä Heimsuchung (Bühl), Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land
 Mariä Heimsuchung (Appertshofen), Gemeinde Stammham, Landkreis Eichstätt
 Mariä Heimsuchung (Perchting), Starnberg, Landkreis Starnberg
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Ilgen), Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau
 Mariä Heimsuchung (Großnottersdorf), Markt Titting, Landkreis Eichstätt
 Expositurkirche Mariä Heimsuchung (Frauensattling), Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Eckartshausen), Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt
 Mariä Heimsuchung (Gottmannshofen), Stadt Wertingen, Landkreis Dillingen an der Donau
 Mariä Heimsuchung (Gosseltshausen), Markt Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Mariä Heimsuchung (Unterdietfurt), Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Mühlberg), Markt Waging am See, Landkreis Traunstein
 Mariä Heimsuchung (Fahrenberg), Markt Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Mariä Heimsuchung (Unterhausen), Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung, Stadt Würzburg

Hessen 
 Mariae Heimsuchung (Birstein)
 Mariä Heimsuchung (Wiesbaden)

Niedersachsen 
 Mariä Heimsuchung (Ebstorf)
 Mariä Heimsuchung (Georgsmarienhütte)
 Mariä Heimsuchung (Northeim)

Nordrhein-Westfalen 
 St. Mariä Heimsuchung (Impekoven) in Alfter, Rhein-Sieg-Kreis
 St. Mariä Heimsuchung (Rhöndorf) in Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis
 Alte und neue Kirche Mariä Heimsuchung Hoppecke in Brilon, Hochsauerlandkreis
 St. Mariä Heimsuchung (Ahsen) in Datteln, Kreis Recklinghausen
 St. Marien (Bergisch Gladbach) in Bergisch Gladbach-Gronau, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Maria Heimsuchung (Dortmund-Bodelschwingh)
 Mariä Heimsuchung (Niederlandenbeck) in Eslohe, Hochsauerlandkreis
 St. Mariä Heimsuchung (Überruhr-Hinsel) in Essen-Überruhr-Hinsel
 St. Mariä Heimsuchung in Hennef (Sieg)-Rott, Rhein-Sieg-Kreis
 Maria Heimsuchung (Herten) in Herten-Langenbochum
 Mariä Heimsuchung (Herzogenrath)
 St. Mariä Heimsuchung (Bevergern) in  Hörstel, Kreis Steinfurt
 St. Mariä Heimsuchung (Kohlhagen) in Kirchhundem, Kreis Olpe
 Mariä Heimsuchung (Heiligenpesch), Mönchengladbach
 St. Mariä Heimsuchung (Holpe), Oberbergischer Kreis
 Mariä Heimsuchung (Kleinenberg) in Lichtenau, Kreis Paderborn
 St. Mariä Heimsuchung in Lohmar-Donrath, Rhein-Sieg-Kreis
 St. Mariä Heimsuchung (Marialinden), Rheinisch-Bergischer Kreis
 St. Mariä-Heimsuchung (Maria Waldrast), Krefeld

 Wallfahrtskirche St. Mariä Heimsuchung (Marienheide), Oberbergischer Kreis
 Mariä Heimsuchung und St. Apollonia (Schwitten) in Menden, Märkischer Kreis
 St. Mariä Heimsuchung (Frauwüllesheim) in Nörvenich, Kreis Düren
 St. Maria Heimsuchung (Hauenhorst) in Rheine, Kreis Steinfurt 
St. Mariä Heimsuchung in Sankt Augustin-Mülldorf, Rhein-Sieg-Kreis
 St. Mariä Heimsuchung (Warburg-Altstadt) in Warburg, Kreis Höxter
 Mariä Heimsuchung (Holtum) in Wegberg, Kreis Heinsberg
 Alte Wallfahrtskirche (Werl)
 Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung (Werl), Kreis Soest
 Kapelle Mariä Heimsuchung (Ikenhausen) in Willebadessen im Kreis Höxter
 St. Mariä Heimsuchung in Leuscheid (Windeck), Rhein-Sieg-Kreis
 Mariä Heimsuchung (Hildfeld) in Winterberg, Hochsauerlandkreis

Rheinland-Pfalz  
 Mariä Heimsuchung (Beurig) in Saarburg
 Mariä Heimsuchung (Burglahr), Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Mariä Heimsuchung in Elmstein
 Mariä Heimsuchung (Höhn), Westerwaldkreis
 Mariä Heimsuchung (Kindsbach/Pfalz), Landkreis Kaiserslautern
 Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung (Klausen)
 Mariä Heimsuchung (Laubenheim) in Mainz

Saarland 
 Mariä Heimsuchung (Heusweiler), Regionalverband Saarbrücken
 Mariä Heimsuchung (Auersmacher), Gemeinde Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken
 Mariä Heimsuchung (Ommersheim), Gemeinde Mandelbachtal
 Mariä Heimsuchung (Büdingen (Saar)), Stadt Merzig, Landkreis Merzig-Wadern
 Mariä Heimsuchung (Wadgassen), Landkreis Saarlouis

Sachsen  
 Mariä Heimsuchung (Zittau), Landkreis Görlitz

Thüringen  
 St. Mariä Heimsuchung (Breitenholz), Landkreis Eichsfeld

Frankreich 
 Basilique de la Visitation, Annecy 
 Klosterkirche Visitation de Caen
 Notre-Dame-de-la-Visitation (Heckenransbach)
 Chapelle de la Visitation (Moulins)

historisch:
 Chapelle de l'ancienne Visitation de Caen (zerstört 1944)

Israel 
 Besuchskirche, Magnifikat-Kirche, En Kerem bei Jerusalem

Italien 
 Santa Maria della Visitazione, Kirche von Subbiano, Arezzo, Toscana
 Basilica della Santa Maria della Visitazione, Basilika in Bagnolo Mella, Lombardei
 Cattedrale della Visitazione e San Giovanni Battista, Kathedrale von Brindisi, Hauptkirche in Brindisi
 Maria Santissima della Visitazione, Hauptkirche von Enna, Sizilien
 Maria Heimsuchung in der Wiese, Kapelle bei Gfrill, Südtirol
 Kathedrale von Matera
 Santa Maria della Visitazione, Artigianelli, San Gerolamo dei Gesuati, Kirche im Stadtteil Dorsoduro von Venedig
 Santa Maria della Pietà, La Pietà, Kirche im Stadtteil Castello von Venedig

Kroatien 
 Mariä-Heimsuchung-Kirche (Zagreb)

Litauen 
 Mariä-Heimsuchung-Kirche im Kloster Pažaislis
 Basilika Mariä Heimsuchung (Trakai)
 Basilika Unserer Lieben Frau, siehe Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung

Malta 
 Basilika Mariä Heimsuchung (Għarb)

Monaco 
 Musée de la Chapelle de la Visitation

Österreich 
Burgenland
 Wallfahrtskirche „Maria Heimsuchung“ in Eisenstadt
 Klosterkirche Mariä Heimsuchung in Güssing, Basilika minor 
 Wallfahrtskirche Rattersdorf, Gemeinde Mannersdorf
 Pfarrkirche Dobersdorf, Gemeinde Rudersdorf
 Pfarrkirche Maria Bild, Gemeinde Weichselbaum

Kärnten
 Pfarrkirche Pustritz, Gemeinde Griffen

Niederösterreich
 Pfarrkirche Breitenwaida
 Pfarrkirche Gutenbrunn am Weinsberg
 Wallfahrtskirche Maria Laach, Gemeinde Maria Laach am Jauerling
 Pfarrkirche Oberkreuzstetten
 Pfarrkirche Sommerein
 Pfarrkirche Zemling
 Pulkauer Bründl, Gemeinde Pulkau
 Maria im Gebirge, Gemeinde Weitersfeld

Oberösterreich
 Pfarrkirche Brunnenthal
 Kapuzinerkirche (Gmunden)
 Pfarrkirche Maria Ach, Gemeinde Hochburg-Ach
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Kaltenberg
 Wallfahrtskirche Frauenstein, Gemeinde Molln
 Pfarrkirche Pramet
 Pfarrkirche Steinerkirchen am Innbach
 Pfarrkirche Zell am Pettenfirst

Steiermark
 Pfarrkirche Eichkögl
 Pfarrkirche Koglhof
 Mariagrüner Kirche in Graz
 Filialkirche Wegscheid in der Gemeinde Gußwerk
 Hebalmkapelle in der Gemeinde Hirschegg-Pack
 Pfarrkirche Maria Lankowitz in der Gemeinde Maria Lankowitz
 Wallfahrtskirche Maria Heilbrunn
 Pfarrkirche Pusterwald
 Hebalmkapelle

Tirol
 Filialkirche Abfaltersbach
 Wallfahrtskirche Gwabl, Gemeinde Ainet
 Expositurkirche Haimingerberg
 Höttinger Bild
 Pfarrkirche Birgitz
 Pfarrkirche Ehrwald
 Pfarrkirche Gries am Brenner
 Höttinger Bild, Wallfahrtskapelle bei Innsbruck
 Pfarrkirche Kolsass
 Wallfahrtskirche Kleinholz in Kufstein
 Expositurkirche Hinterriß
 Kapelle Mariä Heimsuchung (Oberpeischlach), Gemeinde Kals am Großglockner
 Expositurkirche Kühtai, Gemeinde Silz
 Pfarrkirche Ochsengarten
 Pfarrkirche Sautens
 Pfarrkirche Sölden im Ötztal
 Ortskirche Mösern, Telfs
 Wallfahrtskapelle Jochbergwald
 Mariä Heimsuchung in Ehrwald an der Zugspitze

Vorarlberg
 Wallfahrtskirche Bildstein
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung in Dornbirn, Haselstauden,
 Mariä-Heimsuchung-Kapelle Langen, Langen bei Bregenz
 Neue Pfarrkirche Feldkirch-Nofels
 Pfarrkirche Langenegg
 Kuratienkirche Gurtis, Nenzing
 Mariä-Heimsuchung-Kapelle Nüziders, Nüziders
 Liebfrauenbergkirche Rankweil

Wien
 Salesianerinnenkirche, Wien-Landstraße (3.)
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariabrunn, Wien-Hadersdorf (14.)

Philippinen 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Piat

Polen 
 Basilika Mariä Heimsuchung (Albendorf)
 Mariä Heimsuchung (Biały Kościół)
 Mariä-Heimsuchung-Kirche (Błudowo)
 Mariä Heimsuchung (Karpacz)
 Mariä-Heimsuchung-Basilika (Krakau)
 Mariä-Empfängnis-Kirche (Warschau)
 Mariä Heimsuchung (Wartha)
 Mariä Heimsuchung (Witoszów Dolny)

Portugal 
 Igreja Matriz de Santa Maria da Visitação de Castro Laboreiro

Rumänien 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Șumuleu Ciuc

São Tomé 
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição (São Tomé)

Schweiz 
 Wallfahrtskirche Solis
  Marienwallfahrtskirche Dreibrunnen in Wil SG

Slowakei 
 Basilika Mariä Heimsuchung (Levoča)

Slowenien 
 Basilika St. Maria (Petrovče)
 Pfarrkirche Mariä Heimsuchung Polenšak (Dornava)
 Mariä Heimsuchung (Ljubljana)

Tschechien 
 Mariä Heimsuchung, Wallfahrtskirche in Horní Police
 Kunštátská kaple auf dem Kamm des Adlergebirges
 Mariä Heimsuchung (Rudné)

 Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Lechovice
 Basilika Mariä Heimsuchung (Frýdek)
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Skoky)
 Abgegangene Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Totzau

Ungarn 
 Basilika Mariä Heimsuchung (Siklós)
 Kathedrale Mariä Heimsuchung (Szombathely)

Siehe auch 
 für weitere Marienkirchen siehe Liste der Marienkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Maria Heimsuchung